White Mountains kan verwijzen naar verscheidene bergketens:

Australië
 White Mountains National Park, in Queensland
Verenigde Staten
 White Mountains (Alaska)
 White Mountains (Arizona)
 White Mountains (Californië), een bergketen in het oosten van Californië en westen van Nevada;
 White Mountains (New Hampshire), een bergketen in New Hampshire, strekt zich uit tot in Maine.

Zie ook 
 White Hills (doorverwijspagina)